Bathanaha (Mahottari)
 Bathanaha (Saptari)